Rejestrator cyfrowy () – urządzenie, którego zadaniem jest zapisywanie w postaci cyfrowej mierzonych wielkości, obrazu, dźwięku itp. danych. Zapis dokonywany jest przeważnie na dysku magnetycznym, płycie DVD, Blu-ray, pamięci flash lub innym nośniku danych. Wcześniej używana była także taśma magnetyczna, a czasem i taśma perforowana. 

Określenie „rejestrator cyfrowy” jest używane najczęściej w znaczeniu: 
 kamera cyfrowa, 
 kamkorder, 
 (PVR) personal video recorder lub też (DVR) digital video recorder, 
 dyktafon cyfrowy,
 cyfrowy rejestrator przemysłowy.
Rejestratorem cyfrowym nazywa się także element telewizji przemysłowej (dozorowej) pozwalający nie tylko na zapis wideo, ale także na jego odtwarzanie oraz podgląd na żywo (tryb „triplex”).

Zobacz też 
 sygnał cyfrowy

Sprzęt RTV